AHK может означать:

 AutoHotkey — сценарный язык программирования для автоматизации Windows и приложение для выполнения сценариев на этом языке
 Air Hong Kong — грузовая авиакомпания со штаб-квартирой в Гонконге
 ahk — код языка акха в ISO 639-3 и «Всемирном атласе языковых структур»